Perwein ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Perwein (1911–1981), österreichischer Feldhandballspieler
 Josef Perwein (1850–1924), österreichischer Politiker (CSP)